Ел Платеадо де Хоакин Амаро има више значења:

 Општина Ел Платеадо де Хоакин Амаро (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Платеадо де Хоакин Амаро (Ел Платеадо де Хоакин Амаро, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику